La Coppa di Grecia 1999-2000 è la 25ª Coppa di Grecia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano le 42 squadre iscritte alla A1 Ethniki, A2 Ethniki e B Ethniki. Le squadre della
A1 Ethniki 1999-2000 entrano in gioco solo nella fase B.

Partite

Fase A

Primo turno

Secondo turno

Fase B

Primo turno

G.S. Larissa, Iōnikos Nikaias e Paniōnios ammessi direttamente al turno successivo

Secondo turno

Panathīnaïkos, Near East, Sporting Atene e Paniōnios ammessi direttamente al turno successivo

Fase C

Tabellone

Voci correlate 
A1 Ethniki 1999-2000

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1999
Pallacanestro nel 2000
Coppa di Grecia di pallacanestro maschile